Púdzsa (hinduizmus)
 Púdzsá (buddhizmus)